Nowhorod-Siwerskyj (; ) ist eine Stadt in der nordukrainischen Oblast Tschernihiw und dem historischen Gebiet Sewerien mit 13.000 Einwohnern (2019).

Geografie 
Der Ort liegt am Ufer des Flusses Desna, etwa 200 km nordöstlich von Kiew und 45 km von der Grenze zu Russland entfernt. Zur Stadtgemeinde zählt ferner die südwestlich der Stadt liegende Siedlung Krasna Hirka (, ). Durch die Stadt verläuft die Regionalstraße P–65.

Geschichte 
Nowhorod-Siwerskyj wurde einigen Historikern nach 1044 von Jaroslaw dem Weisen gegründet und 1096 wurde die Ortschaft erstmals schriftlich erwähnt. Seit 1098 war Nowhorod-Siwerskyj die Hauptstadt des Severischen Fürstentums, das an der Grenze zu den kumanischen Gebieten lag und als Pufferzone diente. 1185 startete hier der Feldzug des Fürsten Igor gegen die Kumanen, der im berühmten Igorlied dargestellt wurde.

Nach der Zerstörung durch die Mongolen 1239 gehörte die Stadt dem Fürstentum Brjansk an, seit 1522 gehörte die Stadt dem Großfürstentum Moskau an, später zum Königreich Polen und Polen-Litauen (zuletzt in der Woiwodschaft Czernihów). 1620 erhielt die Ortschaft die Magdeburger Stadtrechte. Seit 1667 durch den Vertrag von Andrussowo war die Stadt wieder unter russischer Herrschaft.

Vom 26. August 1941 bis zum 16. September 1943 war die Stadt von Truppen der Wehrmacht besetzt und kam dann an die Ukrainische SSR innerhalb der Sowjetunion. 1991 wurde sie nach dem Ende der Sowjetunion Teil der unabhängigen Ukraine. Bis zum 11. März 2014 war die Stadt ein Teil des ihn umgebenden Rajon Nowhorod-Siwerskyj und steht seither unter Oblastverwaltung, ist jedoch nach wie vor Verwaltungssitz des Rajons.

Einwohnerentwicklung 
Quelle:

Sehenswürdigkeiten 
 Kloster der Verklärung des Herrn (17.–18. Jahrhundert)

Söhne und Töchter der Stadt 
 Gawrila Ratschinski (1777–1843), russischer Komponist
 Mychajlo Tschalyj (1816–1907), ukrainischer Pädagoge, Schriftsteller, Journalist und Biograph
 Julius Axenfeld (1834–1896), deutscher evangelischer Theologe
 Wolodymyr Naumenko (1852–1919), ukrainischer Lehrer, Lexikograf, Linguist, Musikwissenschaftler, Journalist, Philologe und Minister des Ukrainischen Staats
 Zino Davidoff (1906–1994), russisch-schweizerischer Unternehmer

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Ort an der Desna
Gegründet 1044
Ersterwähnung 1096
Stadtrechtsverleihung 1620
Rajon Nowhorod-Siwerskyj